Ahmed Bouajila
 Sami Bouajila